Грейс или Грэйс () — английские имя или фамилия.

Персоналии 
 Грейс, Алекса (род. 1994) — американская порноактриса.
 Грейс, Анджелика (род. 1992) — украинская порноактриса.
 Грейс, Лесли (род. 1995) — американская певица и актриса.
 Грейс, Лора Джейн (род. 1980) — основательница, солистка, композитор и гитаристка панк-рок-группы Against Me!
 Грейс, Маккенна (род. 2006) — американская актриса.
 Грейс, Морис (1929—2015) — австралийский гребец.
 Грейс, Мэгги (род. 1983) — американская актриса.
 Грейс, Тофер (род. 1978) — американский актёр, продюсер и сценарист.
 Грейс, Уильям Гилберт — английский игрок в крикет.
 Грейс, Фредерик (1884—1964) — британский боксёр.
 Грейс, Харви (1874—1944) — британский органист и музыковед.
 Грейс, Эйприл (род. 1962) — американская актриса.

Кино и телевидение 
 «Грэйс» — фильм 2014 года.
 «» — фильм 2009 года.
 «Грейс в огне» — американский телесериал, выходивший с 1993 по 1998 год.
 «Спасите Грейс» — американский телесериал, выходивший с 2007 по 2010 год.

Топонимы 
 Грейс — один из коралловых островов в Бермудах.
 Грейс — река в США.

См. также 
 Грейс-период — льготный период уплаты процентов по кредиту.

Примечания